Państwowe
 Order Świętego Michała (Francja)
 Order Świętego Michała (Bawaria)
 Order św. Michała i św. Jerzego (Wielka Brytania)
 Domowe
 Order św. Michała Archanioła (rosyjskiej dynastii Romanowów)
 Order Skrzydła Świętego Michała (portugalskiej dynastii Braganzów)